Imię i nazwisko Nathalie Simon nosili lub noszą m.in.:
 Nathalie Simon (ur. 1962) – francuska lekkoatletka, olimpijka z 1988
 Nathalie Simon  (ur. 1964) – francuska dziennikarka prezenterka telewizyjna i radiowa